Сьюзен Гейворд (, уроджена Едіт Марреннер (, , Нью-Йорк — , Лос-Анджелес, Каліфорнія) — американська акторка, яка п'ять разів була номінована на премію «Оскар», та у 1959 році отримала цю нагороду за роль злочинної Барбари Грем у фільмі «Я хочу жити!».

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 

Американські кіноакторки
Американські телеакторки
Американські театральні акторки
Американські жінки-моделі
Уродженці Нью-Йорка
Померли в Лос-Анджелесі
Голлівудська алея слави
Республіканці Каліфорнії
Поховані в Джорджії
Артисти, відомі під псевдонімами